Ivangorod ou Iwanogród, ancien nom russe de Dęblin en Pologne (voïvodie de Lublin) ;
 Ivangorod, ville de Russie (oblast de Léningrad) ;
 Ivanhorod, en russe Ivangorod, village d'Ukraine (oblast de Tcherkassy).
Homonymie de localités